Ратхаус (, ):
 Ратхаус () — дом совета, орган управления (совет) городской общиной в ФРГ.
 Ратхаус Нойкёльн — станция Берлинского метрополитена на линии U7 (расположена в округе Нойкёльн)
 Ратхаус Шпандау — станция Берлинского метрополитена на линии U7 (расположена в округе Шпандау)

См. также 
 Ратгауз